Го́луэй (   (Га́ливь), ) — город в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт), административным центром которого является, а также порт на берегу залива Голуэй, в устье реки Корриб.

Население — 75,5 тысяч жителей (2011).

Возникший в XII веке, Голуэй получил статус города в 1484. На протяжении столетий был центром активной торговли с Францией и Испанией.

В городе находится отделение Ирландского национального университета.

Достопримечательности: церковь св. Николая (XIV век), которую в 1477 году посетил Христофор Колумб, замок Линх (XV век, ранее использовался как тюрьма), Испанская арка (XVI век). Городской музей; Центр Ирландского хрусталя, Голуэйский кафедральный собор.

Во второй половине июля в Голуэе проводится самый известный в Ирландии музыкальный фестиваль. Проводятся также фестивали театрального искусства и поэзии, а также устриц (особенно популярен последний). Проходят известные Голуэйские скачки. Ежегодно Голуэй притягивает большое число туристов.

В пригороде Кладда первоначально изготовили знаменитое Кольцо Кладда.

История 
Dún Bhun na Gaillimhe («Форт в устье Голуэя») был построен в 1124 году королём Коннахта, Турлофом О’Конором (1088—1156). Со временем вокруг форта выросло небольшое поселение. Во время вторжения норманнов в 1230-х годах, Голуэй был захвачен Ричардом Мор де Бургом, который возглавлял завоевателей. Постепенно династия де Бургов переняла ирландские язык и культуру.

По мере развития экономики города как важного торгового центра на западном побережье Ирландии, власть перешла в руки местного купечества. Для защиты от ирландских феодалов купцы пошли на сотрудничество с англичанами, благодаря которому в декабре 1484 года Голуэю английским королём был официально присвоен статус города.
 
Тесные связи с Англией и преобладание в городской элите семей норманнского происхождения привели к значительному отчуждению Голуэя от остальной Ирландии. Доступ ирландцев в город был ограничен. В средние века Голуэем правила олигархия из четырнадцати купеческих семей (12 норманнского происхождения и 2 ирландского). Город процветал за счёт международной торговли, в Средние века это был главный ирландский порт для торговли с Испанией и Францией. В 1477 году Христофор Колумб посетил Голуэй, останавлившись там в ходе своего путешествия в Исландию и на Фарерские острова.
 
В XVI и XVII веках Голуэй оставался по большей части лояльным к английской короне, даже во время гэльского возрождения, в первую очередь, по экономическим причинам. Тем не менее, к 1642 году город был в союзе с Ирландской католической конфедерацией во время Войны трех королевств. Во время английского завоевания Ирландии войска Кромвеля захватили город после девятимесячной осады. В конце XVI века город поддержал якобитов в Войне двух королей и был захвачен войсками Вильгельма III после очень короткой осады вскоре после битвы при Огриме в 1691 году. Торговые династии Голуэя были уничтожены, и, придя в ещё больший упадок во время Великого голода, город частично восстановил своё прежнее значение только в конце XX века.

В городе располагаются , которые служили штабом полка Коннахтских рейнджеров Британской армии, существовавшего в 1881—1922 годах.

Климат 
Климат Голуэя — умеренно-морской, с характерными мягкими зимами, прохладным летом и отсутствием резких перепадов температур. Самые солнечные месяцы — июнь и июль.

Экономика 
После нескольких столетий упадка Голуэй последние два десятилетия переживает бурный экономический рост. Город имеет развитую диверсифицированную экономику, в основе которой лежат обрабатывающая промышленность, туризм и сфера услуг.
 
Большинство экономически активного населения (47 %) заняты в торговле либо в сфере услуг, примерно 17 % — в промышленности. В городе производятся медицинское оборудование, электроника, химикаты. Туризм так же имеет огромное значение для города, ежегодно Голуэй посещают свыше двух миллионов туристов, преимущественно из США и Западной Европы.

В городе проводятся сельскохозяйственные ярмарки.

Спорт 
Стадион «Голуэй Спортсграунд» вместимостью более 9 тысяч человек является домашней ареной для регбийного клуба «Коннахт».

Демография 
Население — 72 414 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 65 832 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 72 414, население пригородов (environs) — 315.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Города-побратимы 
  Чикаго (), Иллинойс, США (1997)
  Ольборг (Дания)
  Лорьян (Франция)

Фото

Примечания

Ссылки 

Города Ирландии
Населённые пункты графства Голуэй